Майкл Дорман (, род. 26 апреля 1981) — новозеландский актёр, больше всего известный по ролям в американских сериалах «Ради всего человечества» и «Патриот», а также по ролям в австралийском сериале (комедия, драма) «Страна чудес», и в хоррор-фильме Человек-невидимка. Он также принимал участие в телешоу, таких как «Секретная жизнь Нас» и фильме, «Запад».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Новой Зеландии